Михаил Венков:
*  (род. 1947) — болгарский режиссёр-документалист.
  (род. 1983) — болгарский футболист.